Байкону́рская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Байконурская улица — улица в микрорайоне Малышево города Воронежа.
 Байконурская улица — улица в городе Калуге.
 Байконурская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Байконурская улица — улица в городе Уфе.

Украина 
 Байконурская улица — улица в Горловке.

См. также 
 Байконур (значения)